Fausta peut faire référence à :

Prénom 
Fausta est un prénom italien.

Patronyme 
 Fausta (289 - 326 ou 327), fille de Maximien Hercule et épouse de Constantin Ier
 Fausta (vers 630 - 668), impératrice byzantine et épouse de l'empereur byzantin Constant II
 Marius Fausta (né en 1973), joueur de football français

Film 
 Fausta est un long-métrage hispano-péruvien de la réalisatrice Claudia Llosa

Prénom féminin
Prénom latin
Prénom italien